Le Slovan Bratislava est le nom de plusieurs clubs slovaques basés à Bratislava.

 HC Slovan Bratislava (hockey sur glace)
 ŠK Slovan Bratislava (football)
 ŠK Slovan Bratislava (football féminin)
 RC Slovan Bratislava (rugby)